«Ландсвиркьюн» () — национальная компания по производству электроэнергии в Исландии. Компания «Ландсвиркьюн» была основана в 1965 году городом Рейкьявиком при содействии правительства Исландии и финансировании Международного банка реконструкции и развития. Основная деятельность состоит в производстве электроэнергии для нужд тяжёлой промышленности и небольших компаний Исландии, включая другую энергетическую компанию страны — «Оркувеита Рейкьявикур» ().

В 2005 году «Ландсвиркьюн» отпраздновала своё 40-летие.

Генеральным директором компании является Фридрик Сопхуссон ().

Негенерирующие активы компании 
«Ландсвиркьюн» владеет и управляет главной электросетью в Исландии. Все основные линии электропередач продублированы, что позволяет сохранять электроснабжение общественных учреждений и крупных промышленных предприятий в случае аварий (например, обледенений).

В распоряжении «Ландсвиркьюн» имеются также два филиала, каждый из которых оказывает свои услуги:
 «Лэндснет» — оператор главных линий;
 «Фьярски» () — телекоммуникационные услуги для дистанционного управления электростанциями.

Электростанции 
У компании «Ландсвиркьюн» имеются в наличии 11 электростанций, главным образом гидроэлектростанции и паровые электростанции, а также несколько нефтяных электростанций.

Компания владеет крупнейшей электростанцией Исландии, ГЭС «Каурахньюкар» () мощностью , которая была введена в строй в 2009 году. Официальное название станции, «Каурахньюкавиркьюн» (), дано в честь двух соседних гор. Назначением этой деривационной ГЭС с напором  является обеспечение электроэнергией алюминиевого завода в городе Рейдарфьордюр. Проект критиковался экологами в связи с значительной площадью водохранилища и из-за осушения русла реки ниже по течению.

Примечания

Ссылки 
 Ландсвиркьюн
 Домашняя страница организации «Спаси Исландию»

Геотермальная энергетика
Электростанции Исландии
Геотермальные электростанции
Промышленность Исландии